L'edizione 1959-1960 della Eredivisie si è conclusa con la vittoria finale dell', che conquista il suo decimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Henk Groot del , con 38 reti.

Stagione 
In questa stagione si registrano importanti movimenti di mercato, quali l'acquisto da parte dello  di Johnny Crossan, gli ingaggi del  di Jan Klaassens, Reinier Kreijermaat e Rinus Bennaars, quello del  di Piet van der Kuil, e infine del  di Faas Wilkes. Alla fine però a vincere è l', anche grazie ai gol dei fratelli Groot: il giovane capocannoniere Henk ed il neo acquisto Cees. I Lancieri trionfano per 5-1 nello spareggio per il titolo dopo aver terminato a pari punti col Feyenoord: questo però a causa della sconfitta (3-0) subita coi rivali nello scontro diretto, in programma a Rotterdam nell'ultima giornata.

In campo internazionale invece, i campioni in carica dello Sparta arrivano fino ai quarti della massima manifestazione continentale, dove sono eliminati dai .

Classifica finale

Verdetti 
   campione dei Paesi Bassi 1959-1960.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1960-1961.
  ,  e  promosse in Eredivisie 1960-1961
  ,  e  retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (22)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
 Miglior attacco:  (109 gol segnati)
 Miglior difesa:  (32 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+65)
 Maggior numero di pareggi: ,  (12)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie:  (5)
 Maggior numero di sconfitte:  (23)
 Peggior attacco:  (37 gol segnati)
 Peggior difesa:  (91 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-51)

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
Campionato olandese di calcio